JU est un sigle, qui signifie :
 Jacksonville University, une université américaine
 Jimma University, une université éthiopienne
 Junge Union, une organisation allemande
 Junkers, société métallurgique allemande

JU est un code, qui signifie :
 Jura, un canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CH),
 Jat Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes

Nom de famille 
 Ju Rui, rameuse chinoise, née en 1992
Ju Wenjun, joueuse d'échecs chinoise, née en 1991

Toponymie 
 Le xian de Ju (莒县), une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine,

 Code
 Code de canton suisse